Скребков — русская фамилия.

Известные носители:
 Скребков, Сергей Сергеевич (1905—1967) — пианист, доктор искусствоведения, профессор Московской консерватории. Заслуженный деятель искусств РСФСР.
 Скребков, Павел Александрович (1817—1864) — русский врач.

См. также 
 Скребцов